Nokomis kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Nokomis (Florida)
Nokomis (Illinois)

In Canada:
Nokomis (Canada)